Propaganda (communicatie), het beïnvloeden van de publieke opinie door een belanghebbende partij
 Propaganda (band), een Duitse avant-gardeband uit de jaren 80
 Propaganda (film), een Turkse film
 Propaganda (Moskou), een discotheek in Moskou
 Propaganda (rapper) (Mr. Probz) een Nederlandse rapper en acteur uit Zoetermeer
 Propaganda (Sparks), een album van de Amerikaanse band Sparks
 Propaganda (The Sound), een album van de Britse band The Sound uit 1979
 Propaganda Fide, de voorganger van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren